Marke (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Marke (België), een deelgemeente van Kortrijk (West-Vlaanderen)
de Nederlandse naam voor de plaats en gemeente Marcq-en-Barœul in het Noorderdepartement
Marke (Nepal), een plaats in Nepal
Marque (rivier), ook wel Marke, een rivier in de Franse regio Hauts-de-France
Marke (bestuur) of boermarke, de gemeenschappelijk gebruikte gronden

Zie ook
Mark (doorverwijspagina)
Marken (doorverwijspagina)